Данвич () — название города:

  — портовый город в Англии.
 Данвич — город в Австралии.
 Данвич — вымышленный Г. Ф. Лавкрафтом город в Массачусетсе.